Leo III van Byzantium, keizer van het Oost-Romeinse Rijk (717-741)
 Paus Leo III, paus (795-816)
 Leo III van Armenië (1236-1289), koning van Armenië (1269-1289)